B&B oder B & B steht für:
 B&B Hotels, französische Hotel-Kette
 Babcock & Brown, ehemalige australische Investmentgesellschaft
 Beavis and Butt-Head, US-amerikanische Cartoon-Serie
 Bed and Breakfast, eine Unterkunft inklusive Frühstück
 B & B: ein Likör bzw. ein Cocktail, siehe Bénédictine
 Branch-and-Bound, ein Optimierungsverfahren der Informatik
 Bread & Butter, ehemalige deutsche Modemesse

B+B steht für:
 B+B Bauen im Bestand
 Bremer und Bremerhavener Wählergemeinschaft

 Siehe auch: 
 Bed %26 Breakfast (Begriffsklärung)
 Be&Be, österreichischer Verlag

BB